Vingarna kan syfta på:

Kultur 
 Vingarna – amerikansk film från 1927 i regi av William A. Wellman, originaltitel Wings
 Vingarna (skulptur) – skulptur av Carl Milles.
 IF Vingarna – friidrottsförening från Örnsköldsvik.

Geografi 
 Väster-Vingarna – sjö i Härjedalens kommun i Härjedalen.
 Öster-Vingarna – sjö i Härjedalens kommun i Härjedalen.

Se även 
 Vinge (olika betydelser)
 Vingarne – svensk film från 1916.
 De tre vingarna – skulptur av Alexander Calder placerad i Göteborg.